Cette liste est établie chaque année par l’agence de notation suisse de transport aérien ATRA.
Contrairement à la liste noire des compagnies aériennes qui présente les compagnies interdites de vol en Europe, cette liste établit un classement des compagnies aériennes les plus sûres. 

Quinze critères ont été établis afin de constituer cette liste. Cette liste fut publiée pour la première fois en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 http://prendrelavion.com/la-liste-blanche-des-compagnies-aeriennes/
 http://evasions.blogs.ouest-france.fr/archive/2011/08/30/liste-blanche-compagnies-aeriennes-les-plus-sures.html

Liste liée aux compagnies aériennes
Transport aérien